Мертвий простір

 1. У гірництві — (, , ) — ділянка земної поверхні, відкритих гірничих робіт або частина простору, утвореного підземними гірничими роботами, яка внаслідок особливостей рельєфу чи конфігурації гірничих виробок залишається незнятою при маркшейдерській зйомці. Для зйомки М.п. потрібні додаткові роботи (в підземних умовах зустрічають ділянки М.п., які зняти неможливо внаслідок неможливості доступу, відсутності видимості тощо).

 2. У гідродинаміці — (, , ) — частина водного (у загальному випадку — рідинного) потоку (ріки, в трубопроводі тощо), в якій швидкість течії менша тієї, яку можна виміряти.

 3. У стрілецькій теорії і практиці -

Див. також 
 Dead Space — відеогра 2008 року.

Література